A 2022-es Hong Kong Masters egy meghívásos profi snookertorna volt, amelyre 2022. október 6. és 9. között került sor a Hong Kong Coliseumban, Hongkongban. A tornát a Hong Kong Billiard Sports Control Council és a World Snooker Tour szervezte a 2022–2023-as szezon részeként. A 2017-es kiadás óta először rendezték meg a versenyt. A COVID-19 világjárvány kezdete óta ez volt az első Európán kívül megrendezett profi snookertorna. Körülbelül 9000 néző követte a helyszínen a döntőt, ezzel új rekordot állítva fel a snookermérkőzések nézőszámában.

Két hongkongi játékos és a snooker-világranglista első hat játékosa (a 2022-es snooker-világbajnoksággal bezárólag) kapott meghívást a tornára. Zhao Xintong kénytelen volt visszalépni, miután a COVID-19-tesztje pozitív lett, így Mark Williams váltotta őt a versenyen.

A hongkongi születésű Marco Fu 2017-ben szemműtéten esett át és a 2020-as Welsh Opent követően több mint két évig nem versenyzett profiként a COVID-19 utazási korlátozások miatt. A negyeddöntőben azonban 5–2-re legyőzte Mark Selbyt, és pályafutása ötödik maximum breakjét lökte a John Higgins elleni elődöntőben. A döntőben Ronnie O’Sullivan várta, aki 6-4-re legyőzte őt, így megszerezve első Hong Kong Masters bajnoki címét.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 100 000 £
 Döntős: 50 000 £
 Elődöntős: 32 000 £
 Negyeddöntős: 22 500 £
 Legmagasabb break: 10 000 £

 Összesen: 315 000 £

Ágrajz 
A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Döntő

Százas breakek 
A tornán összesen 18 százas breaket löktek.

 147  Marco Fu
 140, 135, 105, 105, 100  Neil Robertson
 136, 120  Judd Trump
 133  Mark Williams
 114, 105, 105, 104, 100  Ronnie O’Sullivan 
 112  Mark Selby
 105, 105, 102  John Higgins

Jegyzetek

2022 a snookerben